Das Dove Men+Care Concepción 2023 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. Januar 2023 in Concepción stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2023 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Stuhlschiedsrichter 
  Pablo Barboza
  Maria Fernanda Burka
  Patricio Estevez
  Manuel Giordano
  Analia Vera
  Jimmy Pinoargote (Finale Einzel und Doppel)

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Tour 2023
Tennisturnier in Concepción (Chile)